Tenis na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala posamično in v konkurenci dvojic za moške in ženske, prvič po letu 1924 pa tudi v konkurenci mešanih dvojic.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Viri

 Uradna stran tekmovanja

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012